Pontault est un nom propre qui peut désigner les toponymes suivant :
 Pontault, ancienne commune française du département de Seine-et-Marne, aujourd'hui incluse dans Pontault-Combault.
 Pontault, hameau de la commune française de Nottonville, dans le département d'Eure-et-Loir.

Homonymie